TAM puede hacer referencia a:

 El carro de combate argentino Tanque Argentino Mediano; 
 La aerolínea brasileña TAM Linhas Aéreas (integrada en  LATAM desde el 5 de mayo de 2016); 
 La aerolínea militar boliviana Transporte Aéreo Militar; 
 La antigua aerolínea militar paraguaya Transporte Aéreo Militar; 
 La compañía alicantina de autobuses metropolitanos Transporte Alicante Metropolitano; 
 En lingüística TAM se refiere al sistema de expresión gramatical de tiempo-aspecto-modo; 
 Ígor Tam (1895—1971), físico soviético; o
 En telefonía, Contestador automático o Telephone Answering Machine.
 El canal de televisión regional venezolano, TAM (Televisora Andina de Mérida)

Acrónimos